— посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамисаку префектуры Нагано.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат город Тино, посёлок Сакухо и сёла Минамимаки, Минамиаики, Китааики.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается лиственница, цветком — Enkianthus campanulatus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Нагано